Ратьково — название населённых пунктов в России:

 Ратьково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Ратьково — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Ратьково — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Ратьково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Ратьково — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Ратьково — деревня в Невельском районе Псковской области.

См. также 

 Усадьба-Ратьково